El 9.3×62mm (9.3×62mm Mauser) es un rimless, diseñado en 1905 por el armero alemán Otto Bock para la caza mayor en África, Asia, Europa, y América, que logra una velocidad inicial de 720 m/s (2362 pies/segundo), con balas de 286 gr (18.5 g) El C.I.P. Presión Mediana máxima (MAPA) para el 9.3×62mm es de 390.00 MPa (56,565 psi ).

El 9.3×62mm estuvo diseñado para alimentar el Mauser 98. que usaban los cazadores europeos y colonizadores de África que a menudo escogían rifles militares por su fiabilidad y bajo costo, pero los gobiernos coloniales en África, por temor a las rebeliones, a menudo prohibían rifles y munición militar. Pero ya que el 9.3×62mm nunca fue un cartucho militar se volvió una opción popular. 

El 9.3×74mmR es una versión con anillo del cartucho que evolucionado del 9.3×72mmR de pólvora negra, siendo similar al 9.3×62mm, pero sin estar relacionados. El 9.3x74mmR es ligeramente más largo que el 9.3x62mm, permitiéndole ofrecer la misma performance a presiones más bajas.

Uso deportivo 
El 9.3×62mm es considerado como una opción adecuada para la caza mayor de diferentes especies en África, tales como leones, leopardos, gemsboks, elands, y wildebeests. Muchos cazadores lo compran al .338 Winchester Magnum, 9.3×64mm Brenneke, y al .375 H&H Magnum. En muchos países de África, el .375 es considerado el mínimo legal para la caza de especies peligrosas; sin embargo, se hace una excepción específicamente con el 9.3×62mm, que es de menor calibre, y que es también usado para la osos y jabalíes en Europa y Norte América.

Véase también 

 Lista de cartuchos de rifle

Referencias

Enlaces externos 

 Un La mayoría de Maravilloso Métrico - El 9.3mm aguanta el ligero heavyweight corona entre europeo aburre medidas y tendría que ser más popular stateside que  es - por Craig Boddington
 Jagen Weltweit, Dado Patrone 9,3x62 por Norbert Klups (alemán)
 9.3x62 - Otto Bock  Cartucho http://www.africanxmag.com/otto_bock%27s_cartucho.htm

Cartuchos para pistolas y fusiles